Bembe steht für:

 Bembe (Album), ein Album des Perkussionisten Milton Cardona
 Bembe (Angola), eine Kreisstadt in Angola
 Bembe (Musik), ein afrokubanischer Rhythmus 
 Bembe (Sprache), die Sprache des Bembe-Volks
 Bembe (Volk), ein zentralafrikanisches Volk
 António Bento Bembe (* 1950), ein angolanischer Politiker

Bembé steht für:
 Bembé, ein traditionsreicher deutscher Parketthersteller
 Bembé (Instrument), ein Membranophon aus der Karibik, auch Bemba
 Carl August Bembé (1900–1955), deutscher Architekt